L'édition 2001 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Tommy Haas remporte l'épreuve en simple, David Macpherson et Grant Stafford celle en double.

Lauréats 
Tommy Haas remporte son  en simple en battant en finale Nicolás Massú. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Allemand. Il s'impose pour la  à Adélaïde, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, David Macpherson et Grant Stafford remportent leur seul titre ensemble en battant en finale la paire australienne Wayne Arthurs - Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en Australie en 2001
Tennis en janvier 2001